

História 
Maria Feodorovna (Dagmar da Dinamarca)
Dagmar da Dinamarca (1890–1961)

Outros
1669 Dagmar

Desambiguações de antropônimos